Киня — топоним в России:

Реки 
Киня (приток Абы) — в Кемеровской области
Киня (приток Лупты) — в Свердловской области
Киня (приток Абакана) — в Хакасии

Населённые пункты 
Киня (посёлок) — посёлок в Свердловской области

См. также 
Малая Киня